Siège de Bergues (1646)
Siège de Bergues (1658)